Faye – grupa muzyczna wykonującą utwory z nurtu poezji śpiewanej
 Faye – francuskie miasto w regionie Centre
 La Faye – francuskie miasto w regionie Poitou-Charentes